Andy McCall est un nom pouvant désigner:

 (1911-1979), joueur écossais de football
 (1925-2014), joueur écossais de football

Voir aussi

McCall, Andy